Il Castel del Monte Pinot bianco frizzante è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle provincie di Barletta-Andria-Trani  e di Bari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso
odore: delicato, fine, caratteristico
sapore: armonico, asciutto

Storia

Abbinamenti consigliati 
GTCXXYTX

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Barletta Andria Trani
Vini DOC della città metropolitana di Bari
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot bianco